Gleichenstein ist der Name von:

 Burg Gleichenstein (Thüringen), eine Burg im Landkreis Eichsfeld in Thüringen
 Burg Gleichenstein (Sachsen), ein Berg und eine ehemalige Burg unweit von Bräunsdorf im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Weingut Freiherr von Gleichenstein, ein Weingut in Baden

Gleichenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Ignaz von Gleichenstein (1778–1828), deutscher Jurist und Beamter
 Huber von Gleichenstein (1909–1994), Jurist und Landrat

Gleichenstein ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 Grafen von Gleichenstein, ein Zweig der Grafen von Gleichen
 Freiherren (Gleichauf) von Gleichenstein, in Baden
 Edler von Gleichenstein (im 18. Jahrhundert)

Siehe auch: 
 Burg Gleichen